Сліпак піщаний — вид роду сліпак (Spalax) родини сліпакові (Spalacidae).
 «Сліпак піщаний» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Сліпак піщаний» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.